Ube peut faire référence à : 
Ube, une ville de la préfecture de Yamaguchi au Japon.
Une espèce de plante, l'ube.
L'association de représentation étudiante au niveau interfacultaire à l'Université Catholique de Louvain en Belgique, l'Union des Bureaux Étudiants.
 Université Bouddhique Européenne, ancien nom de Institut d'études bouddhiques.
 Endoscopie biportale UBE (Unilateral Biportal Endoscopy), technique médicale.